Die Abkürzung ASMP steht für:

 Académie des sciences morales et politiques, französische Gelehrtengesellschaft
 American Society of Media Photographers, US-amerikanische Vereinigung von Pressefotografen
 ASMP-Lenkwaffe (Air-Sol Moyenne Portée), französische Mittelstrecken-Luft-Boden-Lenkwaffe
 Asymmetrisches Multiprozessorsystem, eine Multiprozessor-Architektur in der Informationstechnologie

Abkürzung